Березняк — березовий ліс, або гай, де переважає серед порід береза. В українській культурі береза є частозгадуваним деревом, є у назві місяця, українських топонімах та прізвищах.

 Березняк Євген Степанович — ветеран Другої світової війни, рятівник Кракова, кандидат педагогічних наук (1968), Герой України, генерал-майор. Прототип головного героя роману «Майор Вихор».
 Березняк Ілля Григорович (1877—?) — український театральний актор.
 Березняк Саватій Іванович — педагог, економіст, український громадський і політичний діяч, член Української Центральної Ради, голова Всеукраїнської Ради військових депутатів.

Березняк — селище, Тамалинський район, Пензенська область
 Березняк — селище, Теньгушевський район, Мордовія

Березняк — село, П'ятихатський район, Дніпропетровська область

Українські прізвища